SaskTel Tankard 2013, turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 30 stycznia-3 lutego 2013 w Melfort, na lodowisku Northern Lights Palace.

W zawodach brało udział 16 drużyn, grały one potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońca tytułu mistrzowskiego, Scott Manners nie zakwalifikował się do turnieju finałowego. W zawodach triumfowała drużyna Brocka Virtue.



Kwalifikacje

Drużyny

Runda A

A1 
30 stycznia 2013; 15:00

A2 
30 stycznia 2013; 15:00

A3 
30 stycznia 2013; 15:00

A4 
30 stycznia 2013; 15:00

A5 
30 stycznia 2013; 19:00

A6 
30 stycznia 2013; 19:00

A7 
30 stycznia 2013; 19:00

A8 
30 stycznia 2013; 19:00

A9 
31 stycznia 2013; 8:30

A10 
31 stycznia 2013; 8:30

A11 
31 stycznia 2013; 8:30

A12 
31 stycznia 2013; 8:30

A13 
31 stycznia 2013; 19:00

A14 
31 stycznia 2013; 19:00

A15 
1 lutego 2013; 12:00

Runda B

B16 
31 stycznia 2013; 15:00

B17 
31 stycznia 2013; 15:00

B18 
31 stycznia 2013; 15:00

B19 
31 stycznia 2013; 15:00

B20 
31 stycznia 2013; 19:00

B21 
31 stycznia 2013; 19:00

B22 
1 lutego 2013; 8:00

B23 
1 lutego 2013; 8:00

B24 
1 lutego 2013; 12:00

B25 
1 lutego 2013; 12:00

B26 
1 lutego 2013; 16:00

B27 
1 lutego 2013; 20:00

B28 
1 lutego 2013; 20:00

B29 
2 lutego 2013; 9:00

Runda C

C30 
1 lutego 2013; 8:00

C31 
1 lutego 2013; 12:00

C32 
1 lutego 2013; 8:00

C33 
1 lutego 2013; 20:00

C34 
1 lutego 2013; 20:00

C35 
1 lutego 2013; 16:00

C36 
1 lutego 2013; 16:00

C37 
2 lutego 2013; 9:00

C38 
2 lutego 2013; 9:00

C39 
2 lutego 2013; 9:00

C40 
2 lutego 2013; 14:00

C41 
2 lutego 2013; 14:00

Runda finałowa

A-B 
2 lutego 2013; 19:00

C1-C2 
2 lutego 2013; 19:00

Półfinał 
3 lutego 2013; 9:30

Finał 
3 lutego 2013; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2013 w curlingu
2013